Rio do Antônio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio do Antônio (vattendrag), Bahia, 
 Rio do Antônio (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar